Gaos ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Gaos González-Pola (1906–1958), spanischer Poet, Essayist und Professor
 Andrés Gaos Berea (1874–1959), spanischer Komponist und Violinist
 José Gaos (1900–1969), spanischer und mexikanischer Philosoph
 Lola Gaos (eigentlich Dolores Gaos Gonzáles Pola; 1921–1993), spanische Schauspielerin
 Vicente Gaos González-Pola (1919–1980), spanischer Poet, Essayist und Professor für Literatur